ISO 3166-2:LV is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Letland.

De gegevens werden tot op 13 december 2011 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 110 gemeenten - municipality (en) / commune (fr) / novads (lv) – en 9 republikeinse steden - republican city (en) / ville républicaine (fr) / republikas pilsēta (lv) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat LV voor Letland, het tweede gedeelte is een driecijferige (gemeenten) of drieletterige (republikeinse steden) code.

Codes

Zie ook 
 Bestuurlijke indeling van Letland (1991-2009)
 Bestuurlijke indeling van Letland (2009)
 .lv

2:LV